Президентские выборы в США 1996 года — 53-е последовательные выборы президента и вице-президента США на четырёхлетний срок. Участники президентских выборов от основных партий — действующий президент Билл Клинтон (демократ) и Боб Доул (республиканец).

Помимо представителей основных 2 партий в выборах принимали участие кандидаты от партии реформ, зелёных, либертарианцев и др. (Росс Перо, Ральф Нейдер и др.).

Победу на выборах одержал Билл Клинтон, переизбранный на второй президентский срок.

Результаты 

Победу на выборах одержал действующий президент Билл Клинтон. За него было подано меньше 50 % голосов, однако этого хватило для победы. Таким образом, Билл Клинтон стал третьим президентом США, дважды побеждавшим на выборах и ни разу не получившем абсолютного большинства голосов. До него такой же результат показывали его предшественники по Демократической партии Гровер Кливленд (выборы 1884 и 1892 годов, баллотировался также в 1888, но проиграл Бенджамину Гаррисону) и Вудро Вильсон (выборы 1912 и 1916 годов).

В Выборах второй раз принял участие Росс Перо, чьё участие в предыдущих президентских выборах фактически лишило Джорджа Буша-старшего переизбрания на второй президентский срок. Оба раза Перо шёл на выборы с программой близкой по принципам к Республиканской партии, таким образом отнимая у республиканцев электорат и повышая шансы демократов на победу. На выборах 1996 года он не был допущен до трёхсторонних теледебатов (на выборах 1992 участие в них обеспечило ему около 19 % голосов), несмотря на это, показал один из самых высоких результатов среди кандидатов не от двух ведущих партий.

Результаты по штатам

См. также 
 Билл Клинтон
 Президентство Билла Клинтона
 Росс Перо

Ссылки 
 Карта голосования 
 Число голосов по штатам 
 Число голосов по штатам (с графиками) 

1996
США
1996 год в США
Ноябрь 1996 года
Президентство Билла Клинтона